Slovo aranžmá nebo aranžování znamená obecně uspořádání nebo upravení něčeho. Konkrétně může jít např. o:

 Aranžmá (hudba) – úprava dříve složené skladby
 Aranžování květin – úprava různých materiálů a květin nebo rostlin, která vzhledově vytváří z jednotlivých, nijak fyzicky nesouvisejících, hmot opticky celek.
 Aranžovaná fotografie

Externí odkazy